Аджатар — топоним:
 Аджатар — платформа Южно-Уральской железной дороги.
 Аджатар — упразднённый в 1970 году посёлок в Челябинской области.
 Аджатар — другое название деревни Аджитарово Челябинской области.